Le Championnat III d'Europe masculin de hockey sur gazon 2019 est la  édition du Championnat III d'Europe masculin de hockey sur gazon (ex Challenge I), le troisième niveau des championnats européens de hockey sur gazon masculin organisés par la Fédération européenne de hockey.

Il se tiendra du 28 juillet au 3 août 2019 à Gibraltar. Ce tournoi sert aussi à se qualifier pour le Championnat II d'Europe 2021 avec les finalistes, la Croatie et la Suisse qualifiées.

La Croatie a remporté son premier titre de champion d'Europe III par une victoire 5 - 4 contre la Suisse. Les hôtes, Gibraltar a remporté la médaille de bronze par une victoire 7 - 2 contre le Portugal.

Équipes qualifiées 
Les nations participantes se sont qualifiées sur la base de leur classement final de la compétition 2017.

Premier tour 
Toutes les heures correspondent à CEST (UTC+2).

Poule A 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule B 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Deuxième tour

De la vingt-et-unième à la vingt-quatrième place 
La phase de classement est la poule des équipes qui se sont classées  et  au . Les résultats entre deux équipes lors du  sont comptabilisés.

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Phase finale

De la dix-septième à la vingtième place

Dix-neuvième et vingtième place

Dix-septième et dix-huitième place

Statistiques

Classement final

Buteurs 
112 buts ont été inscrits en 20 rencontres soit une moyenne de 5.6 buts par match.

Notes

Références 

2019
Hockey sur gazon masculin
Hockey sur gazon masculin 2019
Europe masculin 2019
Europe masculin
Sport en juillet 2019
Sport en août 2019
2019 à Gibraltar